Абай — литературный журнал на казахском и русском языках.

4 февраля 1918 года в городе Алаш вышел первый номер журнала “Абай”. Инициатором и редактором журнала стал Жусипбек Аймауытов. Активное участие в работе журнала принимал Мухтар Ауэзов. Журнал пропагандировал не только произведения Абая, но и поднимал насущные вопросы культуры и литературы, истории и этнографии. Печатались статьи об общественной и духовной жизни, о науке и философии, социальных проблемах.

Журнал планировался к выпуску в Семипалатинске ещё в 1914 году: в связи с десятилетием смерти Абая Кунанбаева казахская интеллигенция подняла вопрос о новом периодическом издании. Но выпуск первого номера журнала был отложен по какой-то причине, возможно, с началом Первой мировой войны.

В журнале печатались известные люди своего времени, прогрессивно настроенная интеллигенция, многие из них – алашординцы: Шакарим Кудайбердиев, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев, Турагул Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Идрис Мустанбаев, Турар Рыскулов, Халел Досмухамедов и другие.

Почему именно “Абай”? Жусупбек Аймаутов в 1 номере журнала писал об этом: “Абай – не только великий поэт казахского народа, он – философ-гуманист, основоположник современной казахской письменной литературы, композитор, просветитель, призывавший казахов к знаниям и образованию...” Уже тогда отмечалась исключительная роль Абая в культурной и духовной жизни казахского народа, в формировании основы для построения будущего.

На страницах журнала публиковались статьи на разные темы, которые, кстати, актуальны и в наши дни. В частности, проблемы литературы, социального устройства, вопросы взаимоотношений мужчин и женщин, и даже - о банковском деле.

В журнале впервые увидели свет некоторые из «Слов назиданий» Абая, что является доказательством для скептиков, сомневающихся в его авторстве, переводы русских и мировых классиков. Например, в первом номере - перевод Мухтара Ауэзова произведения «Будда» Л. Н. Толстого. Молодой писатель активно печатался в журнале. В своих публицистических статьях кроме актуальных тем просвещения, культуры и науки, Ауэзов пишет о необходимости строительства заводов и фабрик, разработки рудников и техническом оснащении производства.

Интересна статья Ауэзова “О Японии” (№ 4, 1918), о том, как японцы с особой ответственностью относятся к образованию и обучению нового поколения.

Нам известно, что лидер «Алаша» Алихан Букейханов мечтал превратить Казахскую степь во вторую Японию, которая за сравнительно короткий срок превратилась из отсталой феодально-аграрной страны самураев в мировую державу.

Статья поэта, публициста, педагога Сабита Донентаева «О казахских женщинах» полна прогрессивных демократических мыслей, поднимается проблема положения женщин-казашек в обществе. Также Донентаев затрагивает вопрос о необходимости развития в человеке его способностей.

Интересно, что многие публикации выходили под псевдонимом. Например Аймауытов и Ауэзов подписывались ЕКЕУ (ДВОЕ)

Журнал издавался арабской графикой и насчитывал 900 подписчиков. Как и любое издание, журналу требовалась финансовая поддержка. Издание журнала за 1918 год полностью обеспечили известные в Семипалатинске и далеко за его пределами состоятельные люди, купцы-меценаты. Каражан Укибаев, основатель мясной и кожевенной промышленности в Семипалатинске, обеспечил зданием типографии, печатной машинкой и даже редким в ту пору телефоном. Большую помощь оказывал Сейткул Мухамедханов, отец Каюма Мухамедханова.

На заре независимости, в 1992 году, теперь уже Каюм Мухамедханов, основоположник научного абаеведения, текстолог, сподвижник Мухтара Ауэзова, приложил все силы и вместе с коллегой Рысханом Мусиным возродил журнал «Абай». Каюм Мухамедханов постоянно публиковался на страницах журнала, продолжая вносить вклад в науку об Абае. Интерес к его материалам был настолько велик, что порой половина журнала состояла из публикаций Мухамедханова. В течение многих лет он был почётным председателем редколлегии. В настоящий момент главным редактором является журналист, поэт, абаевед Муратбек Оспанов, Президент Республиканского фонда «Абай». Журнал публикует материалы на казахском и русском языках.

Долгое время считалось, что в 1918 году вышло всего 11 номеров журнала. В 2017 году в Алматы в музее Мухтара Ауэзова найден последний, 12-й выпуск журнала «Абай». После долгих поисков его обнаружила старший преподаватель кафедры журналистики КазНУ имени Аль-Фараби Алтын Акынбекова. На раритетных страницах - произведения Мухтара Ауэзова, стихотворения Абая и Магжана Жумабаева. К 100-летию журнала издание вышло  в свет на кириллице.

Примечания

Литература 
 
 "Наш Абай": электронная библиотека

Литературные журналы Казахстана
Журналы на казахском языке
Журналы на русском языке
Абаеведение